

Toponymes 
Saint-Sauveur est un nom de lieu qui tire son origine de l'attribut de Sauveur du monde attaché à Jésus-Christ par les églises chrétiennes. Il est notamment porté par :

Saint-Sauveur, section de la commune belge de Frasnes-lez-Anvaing dans la province de Hainaut



Saint-Sauveur, un village du comté de Gloucester

Saint-Sauveur, ville canadienne de la région des Laurentides au Québec ; gentilé *   Sauverois
 Saint-Sauveur, quartier de la ville de Québec
 Saint-Sauveur, ancienne circonscription électorale du Québec



Communes 
 Saint-Sauveur, commune française des Hautes-Alpes
 Saint-Sauveur, commune française de la Côte-d'Or
 Saint-Sauveur, commune française de la Dordogne, parfois nommée Saint-Sauveur-de-Bergerac. Ne pas confondre avec Saint-Sauveur-Lalande.
 Saint-Sauveur, commune française du Finistère
 Saint-Sauveur, commune française de la Haute-Garonne
 Saint-Sauveur, commune française de la Gironde
 Saint-Sauveur, commune française de l'Isère
 Saint-Sauveur, commune française de Meurthe-et-Moselle
 Saint-Sauveur, commune française de l'Oise
 Saint-Sauveur, commune française de la Haute-Saône
 Saint-Sauveur, commune française de la Somme
 Saint-Sauveur, ancienne commune de la Vienne intégrée à la commune de Senillé-Saint-Sauveur en .
 Saint-Sauveur-Camprieu, commune française du Gard
 Saint-Sauveur-d'Aunis, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Sauveur-de-Carrouges, commune française de l'Orne
 Saint-Sauveur-de-Cruzières, commune française de l'Ardèche
 Saint-Sauveur-de-Flée, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Sauveur-de-Ginestoux, commune française de la Lozère ; gentilé *  Salvadoriens
 Saint-Sauveur-de-Landemont, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Sauveur-d'Émalleville, commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Sauveur-de-Meilhan, commune française de Lot-et-Garonne
 Saint-Sauveur-de-Montagut, commune française de l'Ardèche
 Saint-Sauveur-de-Peyre, commune française de la Lozère ; gentilé *  Salvadorais
 Saint-Sauveur-de-Pierrepont, commune française de la Manche
 Saint-Sauveur-de-Puynormand, commune française de la Gironde
 Saint-Sauveur-des-Landes, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Sauveur-en-Diois, commune française de la Drôme
 Saint-Sauveur-en-Puisaye, commune française de l'Yonne
 Saint-Sauveur-en-Rue, commune française de la Loire
 Saint-Sauveur-Gouvernet, commune française de la Drôme
 Saint-Sauveur-Lalande, commune française de la Dordogne. Ne pas confondre avec Saint-Sauveur (Dordogne) parfois nommée Saint-Sauveur-de-Bergerac.
 Saint-Sauveur-la-Pommeraye, commune française de la Manche
 Saint-Sauveur-la-Sagne, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Sauveur-la-Vallée, commune française du Lot 
 Saint-Sauveur-Lendelin, commune française de la Manche
 Saint-Sauveur-lès-Bray, commune française de Seine-et-Marne ; gentilé *   Saint-Salvatoriens
 Saint-Sauveur-le-Vicomte, commune française de la Manche
 Saint-Sauveur-Marville, commune française d'Eure-et-Loir
 Saint-Sauveur-sur-École, commune française de Seine-et-Marne
 Saint-Sauveur-sur-Tinée, commune française des Alpes-Maritimes ; gentilé *  Blavets

Anciennes communes 
 Saint-Sauveur, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Salmiech
 Saint-Sauveur, ancienne commune française du Loiret, aujourd'hui intégrée à Nibelle
 Saint-Sauveur, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Caubon-Saint-Sauveur
 Saint-Sauveur, ancienne commune française des Deux-Sèvres, aujourd'hui intégrée à Bressuire
 Saint-Sauveur, ancienne commune française de Vendée, aujourd'hui intégrée à L'Île-d'Yeu

Nom composé 
 Luz-Saint-Sauveur, commune française du département des Hautes-Pyrénées.

Quartier de Lille 
 Quartier de Lille-Saint-Sauveur (Lille), à proximité duquel se trouve la Gare Saint-Sauveur (ancienne gare de marchandises de Lille)

Paroisses :
 Saint-Sauveur, paroisse de Guernesey ; gentilé *  Saint-Sauveurais
 Saint-Sauveur, paroisse de Jersey

États-Unis 
 Saint-Sauveur (Acadie) Ancienne colonie d'Acadie, près de l'Île des Monts Déserts, Selon certaines sources, le site probable est près de Fernald Point, Île des Monts Déserts, au Maine. D'autres sources mentionnent la région de Lamoine.
 St. Sauveur Mountain est située dans le parc national Acadia au Maine.

Lieux de culte

Abbayes et prieurés 
 
 Ancien Prieuré Saint-Sauveur de l'Esvière ou Prieuré de la Trinité de l'Esvière d'Angers
 Prieuré Saint-Sauveur de Melun (Île-de-France)

Basiliques 
 
 Basilique Saint-Sauveur de Dinan
 Basilique Saint-Sauveur de Rennes

Cathédrales 
 
 Cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence
 Cathédrale Saint-Sauveur de Bruges
 Cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne
 Cathédrale Saint-Sauveur de Fulda
 Cathédrale Saint-Sauveur de Goulburn
 Cathédrale Saint-Sauveur d'Ispahan
 Cathédrale Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé de Saint-Pétersbourg
 Cathédrale métropolitaine Saint-Sauveur de San Salvador
 Cathédrale Saint-Sauveur de Saragosse
 Cathédrale Saint-Sauveur de Vabres-l'Abbaye

Chapelles 
 Chapelle Saint-Sauveur de Draguignan                                                                                                 .Chapelle Saint-Sauveur Saint-Hernin

Églises 
 
 Église Saint-Sauveur de Recouvrance à Brest
 Église Saint-Sauveur de Caen à ne pas confondre avec l'église du Vieux Saint-Sauveur également à Caen
 Église Saint-Sauveur de Lille
 Église Saint-Sauveur de l'abbaye Saint-Martial de Limoges
 Église Saint-Sauveur de Québec
 Église Saint-Sauveur des Herbiers
 Église Saint-Sauveur-in-Chora
 Église Saint Sauveur de Puy-l'Évêque
 Église de Saint Sauveur de l'île d'Yeu
 Église Saint Sauveur est une église catholique située dans la commune de Saint-Louis (La Réunion)
 Église Saint-Sauveur-et-Saint-Sixte de Crestet à Crestet (84)
 Église Saint-Sauveur d'Héry-sur-Ugine à Ugine (73)

Patronyme 

 Néel  de Saint-Sauveur (), baron normand
 Antoine Boucher de Saint-Sauveur (1723-1806), homme politique français
 Laurent Deviau de Saint-Sauveur (1756-1836), général français de la Révolution et de l'Empire.
 Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757-1810), écrivain et diplomate français
 André Grasset de Saint-Sauveur, fils (1758-1792), religieux français, frère du précédent
 Louis Despréaux Saint-Sauveur (1794-1843), botaniste français
 Mylène St-Sauveur (1990-), actrice québécoise (Canada)

Divers 
 Saint-Sauveur, cours d'eau du Morbihan ;
 ordre équestre du Saint-Sauveur du Mont-Réal, ordre chevaleresque franco-espagnol ;
 Saint-Sauveur, lieu-dit situé au centre de l'île d'Yeu ;
 place Saint-Sauveur, espace public du centre-ville de Caen ;
 gare de Lille-Saint-Sauveur, ancienne gare de marchandise de Lille ;
 rue Saint-Sauveur à Paris () ;
 palais des sports Saint-Sauveur, salle multisport située à Lille ;
 tour Saint-Sauveur, édifice situé à Vire Normandie (Calvados) ;
 Croix Saint-Sauveur, monument situé à Foix, Ariège (Occitanie) ;
 Le Saint-Sauveur, bar du  de Paris.

Voir aussi 
 
 Sauveur Fernandis Segui,  bienheureux martyr de la guerre civile d'Espagne, fêté le .
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France